(né le  à Kushiro sur l'île de Hokkaidō au Japon) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Il commence sa carrière de joueur en 2001 en jouant pour l'équipe de  le Kokudo Keikaku Ice Hockey Club dans le championnat japonais.

L'année d'après, il rejoint l'Amérique du Nord et les Cyclones de Cincinnati dans l'ECHL. En , il est élu recrue du mois dans l'ECHL. À la fin de la saison, il participe au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est sélectionné lors du huitième tour par les Kings de Los Angeles, les  au total. Il est le premier gardien de but d'origine japonaise à avoir été choisi au cours d'un repêchage d'entrée dans la LNH et le troisième japonais de l'histoire, les autres étant Taro Tsujimoto sélectionné en et Hiroyuki Miura.

Le premier fut sélectionné par les Sabres de Buffalo en tant que  en 1974. En réalité, cela ne fut pas un réel choix et Punch Imlach, directeur des Sabres, de l'époque a admis par la suite avoir inventé ce joueur
. Le second, Hiroyuki Miura, fut choisi par les Canadiens de Montréal en 1992 mais n'a jamais joué un match dans la LNH.

Il joue la saison qui suit pour les Condors de Bakersfield et en , il signe un contrat avec les Kings pour deux ans.

Après avoir commencé la saison 2005-06 avec les Royals de Reading dans l'ECHL, il est sélectionné pour jouer remplaçant dans la Ligue américaine de hockey pour les Monarchs de Manchester.

Au cours de la saison 2005-2006, le 15 décembre 2006, il est appelé sur le banc des Kings en raison de la blessure de Mathieu Garon. Il faut attendre la  pour voir le premier joueur japonais évoluer sur une patinoire de la LNH. Il rentre lors de la troisième période d'un match contre les Blues de Saint-Louis alors que son équipe perd 4 buts à 5 ; le score final est de 6-5 en faveur des Blues.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2000-2001 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club || JIHL || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Kokudo || JIHL || 14 || || || || || || 2,94 || 91,4 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 9 || 4 || 3 || 0 || 404 || 21 || 3,13 || 91,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Kokudo || ALH || 9 || || || || || || 1,98 || 91,8 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Kokudo || JIHL || 19 || || || || || || 2,07 || 92,6 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2004-2005 || Condors de Bakersfield || ECHL || 44 || 27 || 9 || 5 ||  || 104 || 2,48 || 91,9 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Monarchs de Manchester || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 6 || 3,00 || 92,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Royals de Reading || ECHL || 29 || 15 || 9 || 4 ||  || 82 || 2,91 || 91,7 || 1 || 4 || 4 || 1 || 3 || || || 3,36 || - || 0 || 0
|- 
| 2006-2007 || Kings de Los Angeles || LNH || 4 || 0 || 3 || 0 || 96 || 7 || 4,37 || 83,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Monarchs de Manchester || LAH || 5 || 3 || 1 || 0 || 262 || 4 || 0,92 || 96,5 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || 1 || 0 || 0
|- 
| 2006-2007 || Royals de Reading || ECHL || 28 || 13 || 10 || 0 ||  || 75 || 2,96 || 90,5 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2007-2008 || Condors de Bakersfield || ECHL || 46 || 18 || 18 || 1 ||  || 137 || 3,39 || 89,9 || 1 || 22 || 6 || 2 || 4 || 372 || 22 || 3,55 || 91,2 || 0 || 0
|- 
| 2008-2009 || Condors de Bakersfield || ECHL || 35 || 18 || 12 || 1 ||  || 100 || 3,29 || 90,2 || 0 || 0 || 7 || 3 || 4 || 432 || 25 || 3,47 || 90,5 || 0 || 0
|- 
| 2009-2010 || Destil Trappers Tilburg || Pays-Bas || 30 || || || || || || 3,43 || || || 6 || 11 || || || || || 3,31 || - || || 
|- 
| 2010-2011 || Nikko Kobe IceBucks || ALH || 31 || || || || || || 2,88 || 92,2 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2011-2012 || Nikko Kobe IceBucks || ALH || 35 || || || || || || 2,76 || 93 || || || 5 || || || || || 3,03 || 92,6 || || 
|- 
| 2012-2013 || Nikko Kobe IceBucks || ALH || 30 || || || || || || 2,54 || 93,2 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2013-2014 || Nikko Kobe IceBucks || ALH || 37 || || || || || || 2,65 || 91,9 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2014-2015 || Esbjerg Energy || Danemark || 34 || || || || || || 3,04 || 88,7 || || || 14 || || || || || 3,25 || 0,886 || || 
|- 
| 2015-2016 || Nikko Kobe IceBucks || ALH || 18 || || || || || || 2,08 || 93,3 || || || 2 || || || || || 6,04 || 0,852 || || 
|- 
| 2016-2017 || Nikko Kobe IceBucks || ALH || 22 || || || || || || 2,02 || 92,7 || || || 6 || || || || || 3,27 || 0,914 || || 
|- 
| 2017-2018 || Nikko Kobe IceBucks || ALH || 25 || || || || || || 2,88 || 90,9 || || || 3 || || || || || 2,34 || 0,887 || || 
|- 
| 2018-2019 || Nikko Kobe IceBucks || ALH || 20 || || || || 19 || 51 || 2,70 || 90,8 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2019-2020 || Nikko Kobe IceBucks || ALH || 24 || 4 || 4 || 0 || 1334 || 68 || 3,06 || 89,2 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

|- 
||1999-2000 ||align="left"|  U18 || Championnat du monde U18 B || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  2,81  || 90,9 || || 
|- 
| 1999-2000 ||align="left"|  U20 || Championnat du monde U20 C || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  1,00  || 93,3 || || 
|- 
| 2000-2001 ||align="left"|  U20 || Championnat du monde U20 D2 || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  2,68  || 91,5 || || 
|- 
| 2000-2001 ||align="left"|  || Championnat du monde || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2001-2002 ||align="left"|  U20 || Championnat du monde U20 D2 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  1,52  || 92,8 || || 
|- 
| 2001-2002 ||align="left"|  || Qualification pour les championnats du monde || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2001-2002 ||align="left"|  || Championnat du monde || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2003-2004 ||align="left"|  || Championnat du monde || 5 || 0 || 3 || 2 || 299 || 18 ||  3,61  || 89,3 || 0|| 
|- 
| 2009-2010 ||align="left"|  || Championnat du monde D1 || 3 || 1 || 2 || 0 || 177 || 6 ||  3,05  || 93,9 || 0|| 
|- 
| 2011 ||align="left"|  || Jeux asiatiques d'hiver || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  2,00  || 93,4 || || 
|- 
| 2012-2013 ||align="left"|  || Qualification pour les Jeux olympiques || 3 || 2 || 1 || 0 || 183 || 4 ||  1,32  || 94,8 || 1|| 
|- 
| 2012-2013 ||align="left"|  || Championnat du monde D1A || 5 || 2 || 3 || 0 || 299 || 16 ||  3,21  || 90,5 || 0|| 
|- 
| 2013-2014 ||align="left"|  || Championnat du monde D1A || 5 ||  ||  ||  || 288 || 11 ||  2,29  || 92,4 || 0|| 
|- 
| 2014-2015 ||align="left"|  || Championnat du monde D1A || 5 || 2 || 3 || 0 || 258 || 11 ||  2,56  || 90,1 || 0|| 
|- 
| 2015-2016 ||align="left"|  || Qualification pour les Jeux olympiques || 2 || 1 || 0 || 0 || 120 || 1 ||  0,50  || 97,6 || 1|| 
|- 
| 2015-2016 ||align="left"|  || Championnat du monde D1A || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 1 ||  3,00  || 66,7 || 0|| 
|- 
| 2015-2016 ||align="left"|  || Matchs internationaux || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  2,40  || 88,7 || || 
|- 
| 2017 ||align="left"|  || Jeux asiatiques d'hiver|| 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  4,57  || 80,4 || || 
|- 
| 2016-2017 ||align="left"|  || Championnat du monde D1B || 5 || 4 || 1 || 0 || 281 || 11 ||  2,36  || 92,1 || 0|| 
|- 
| 2016-2017 ||align="left"|  || Qualification pour les Jeux olympiques || 3 || 0 || 3 || 0 || 159 || 10 ||  3,78  || 91,6 || 0|| 
|- 
| 2016-2017 ||align="left"|  || Matchs internationaux || 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  3,35  || 88,7 || || 
|- 
| 2017-2018 ||align="left"|  || Championnat du monde D1B || 3 || 2 || 1 || 0 || 181 || 8 ||  2,65  || 87,7 || 0|| 
|- 
| 2017-2018 ||align="left"|  || Matchs internationaux || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  3,18  ||  || || 
|- 
| 2018-2019 ||align="left"|  || Matchs internationaux || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2019-2020 ||align="left"|  || Qualification pour les Jeux olympiques || 2 || 1 || 1 || 0 || 100 || 4 ||  2,41  || 90,9 || 0|| 
|- 
| 2019-2020 ||align="left"|  || Matchs internationaux || 5 || 1 || 3 || 0 ||  || 14 ||  3,38  || 88,2 || 0||

Références 

Naissance en septembre 1982
Naissance à Kushiro
Joueur international japonais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Nikko Kobe IceBucks
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey